Самба Соу (футболіст, 1984), сенегальський футболіст
 Самба Соу (футболіст, 1989), малійський футболіст